Een punt op een oppervlak waar drie krommen samenkomen:
Tripelpunt (natuurkunde)
Tripelpunt (waterscheiding)